Biografies:
 Teti, faraó de la dinastia III de l'antic Egipte 
 Teti II, primer faraó de la dinastia VI de l'antic Egipte que va governar vers el 2250 - 2350 aC
 Teti Julià, comandant d'una legió estacionada a Mèsia (segle I dC)
 Toponímia:
 Teti (Nuoro), municipi italià a la província de Nuoro 
 Piràmide de Teti, monument funerari construït a Saqqara pel faraó Teti I
 Miscel·lània: Le nozze di Teti e di Peleo, òpera en tres actes de Francesco Cavalli sobre un llibret d'Orazio Persiano